Niemcy:
 Herb Neuenkirchen – herb dzielnicy miasta Rietberg
 Herb Neuenkirchen – herb gminy Neuenkirchen w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Herb Neuenkirchen – herb gminy Neuenkirchen w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz
 Herb Neuenkirchen – herb gminy Neuenkirchen w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Heidekreis
 Herb Neuenkirchen – herb gminy Neuenkirchen w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osnabrück
 Herb Neuenkirchen – herb gminy Neuenkirchen w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Stade
 Herb Neuenkirchen – herb gminy Neuenkirchen w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald, w Związku Gmin Landhagen 
 Herb Neuenkirchen – herb gminy Neuenkirchen w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Steinfurt
 Herb Neuenkirchen – herb gminy Neuenkirchen w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen